Die OPO Oeschger AG mit Sitz in Kloten ist ein Schweizer Beschläge- und Werkzeuge-Handelsunternehmen.

Tätigkeitsgebiet 
Die OPO Oeschger AG ist ein Handelsunternehmen für Möbel- und Küchenbeschläge, Tür- und Baubeschläge, Glas- und Metallbaubeschläge sowie Maschinen und Werkzeuge. Diese richten sich insbesondere an Schreinereien und Innenausbau, Küchen- und Wohnmöbelindustrie, Holzbauer, Glas- und Metallbauer, Schulen und öffentliche Hand, Fachhandel.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1926 durch Paul Oeschger in Oerlikon gegründet. Die Abkürzung OPO steht daher für Oeschger Paul Oerlikon. 1934 trat sein Bruder Max Oeschger in das Unternehmen ein. 1952 zog das Unternehmen an seinen neuen Standort in Zürich-Seebach. Mit Peter Oeschger trat 1971 die zweite Generation in die Geschäftsleitung ein. Ein Jahr darauf verlegte das Unternehmen seinen Sitz von Zürich nach Kloten. In den 1980er und 1990er Jahren erfolgte zunächst eine regionale und später eine nationale Expansion durch Eröffnung verschiedener Verkaufsbüros und Beschlägeausstellungen. 1998 gründete das Unternehmen in Deutschland ihre erste ausländische Tochtergesellschaft, gleichzeitig trat mit Patrick Oeschger die dritte Generation in die Geschäftsleitung ein. Die OPO Oeschger AG befindet sich im Familienbesitz.

Weblinks 
 Website der OPO Oeschger AG

Einzelnachweise 

Unternehmen (Kloten)
Handelsunternehmen (Schweiz)